Jeffreys ist der Familienname folgender Personen:
 Alec John Jeffreys (* 1950), englischer Genetiker
 Anne Jeffreys (1923–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Arthur Jeffreys (1811–1861), Englisch-Australischer Politiker
 Arthur Frederick Jeffreys, PC (1848–1906), of Burkham House in Hampshire, britischer Politiker
 Bertha Jeffreys (1903–1999), britische Mathematikerin und Physikerin, siehe Bertha Swirles
 Christopher Jeffreys, 3. Baron Jeffreys (* 1957), britischer Peer und Politiker

 Elizabeth Jeffreys (* 1941), britische Byzantinistin und Neogräzistin
 Garland Jeffreys (* 1943), US-amerikanischer Popsänger

 Harold Jeffreys (1891–1989), englischer Mathematiker
 James Jefferys (1679/80–1739), englischer Offizier und Diplomat bei Karl XII., siehe James Jefferyes
 John Jeffreys (1916–1944), englischer Mathematiker und Kryptoanalytiker
 John Gwyn Jeffreys (1809–1885), britischer Zoologe
 Michael Jeffreys, australisch-britischer Neogräzist und Byzantinist
 Sheila Jeffreys (* 1948), britische Feministin, Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Außerdem:
 Baron Jeffreys, britischer Adelstitel

Siehe auch:
 Jeffries